(«защитник») может употребляться в следующих значениях:

Автотранспорт 
 Land Rover Defender — внедорожник английской компании Land Rover

Военные операции и учения 
 Brave Defender — серия британских сухопутных и военно-морских учений в 1983—1985 гг.
 Noble Defender — международные военные учения НАТО 1998 г.
 Patriot Defender — операция по прикрытию военных объектов США в Израиле и местных административно-промышленных центров от ракетных ударов с территории Ирака в 1991 г.

Вооружение и военная техника 
 Defender (танковая пушка) — американское 155-мм танковое орудие, стреляющее боеприпасами с жидким боевым зарядом (liquid propellant gun), разработанное компанией General Electric в начале 1990-х гг. для установки на бронетехнике производства FMC Corporation Ground Systems Division — опытного основного боевого танка CMV ATTD (Combat Mobility Vehicle Advanced Technology Transition Demonstrator, модифицированный M1 Abrams) и самоходной артиллерийской установки AFAS (Advanced Field Artillery System), дальность стрельбы активно-реактивным снарядом M549A1 свыше 44 км, что на 48 % дальше стандартного имеющегося ствольного вооружения такого калибра
 Defender (система противоракетной обороны) — проект реализовывавшийся компанией General Electric под руководством АРПА в первой половине 1960-х гг. по разработке систем противоракетной обороны для перехвата ракет противника на разгонном участке траектории их полёта при помощи противоракет, лазеров и др. поражающих элементов (включённые проекты: PRESS, BAMBI, ARPAT, HARDPOINT)
 Defender (зенитный ракетный комплекс) — американский опытный зенитный ракетный комплекс с ракетами «Стингер»
 Rafael/Thales Defender — франко-израильский зенитный ракетный комплекс с ракетами «Барак»
 RAPIDDefender — французский зенитный ракетный комплекс с ракетами VT1 ()
 HMS Defender (D36) — «Эскадренный миноносец Eё величества «Дефендер», бортовой номер 36».

Летательные аппараты 
 Aeronca Defender — лёгкий двухместный учебный самолёт
 Britten-Norman Defender — лёгкий тактический военно-транспортный самолёт

Поп-культура 
 Defender — песня американской хеви-метал группы «Manowar»
 Defender — шведская пауэр-метал группа

Программные продукты 
 Shadow Defender — проприетарная утилита для Microsoft Windows
 Windows Defender — компонент ОС Windows Vista.
 Defender — аркадная компьютерная игра, разработанная и выпущенная Williams Electronics в 1980 году.
 Defender 2000 — ремейк игры Defender для приставки Atari Jaguar, разработанный Джеффом Минтером и выпущенный Atari в 1996 году.
 Defender of the Crown — стратегическая компьютерная игра
 Ecco the Dolphin: Defender of the Future — видеоигра

См. также 
 Defender II
 Защитник
 Протектор